Пяшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пяшино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Пяшино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Пяшино — деревня в Порховском районе Псковской области.